Marcell Jankovics ist der Name folgender Personen:

* Marcell Jankovics der Ältere (1874–1949), ungarischer Rechtsanwalt, Publizist, Abgeordneter des Ungarischen Reichstages und Bergsteiger
 Marcell Jankovics (Regisseur) (1941–2021), ungarischer Filmregisseur, Animator und Drehbuchautor